Die bett1open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Berlin. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 14. bis 20. Juni 2021 beim LTTC Rot-Weiß Berlin statt.

Die Siegerinnen der letzten Ausgabe eines WTA-Turniers in Berlin 2008 waren Dinara Safina im Einzel sowie die Paarung Cara Black/Liezel Huber im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die bett1open 2021 fand vom 12. bis 13. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Berlin